Hemei () – gmina miejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Hemei w 2016 roku liczyła 91 162 mieszkańców – 44 679 kobiet i 46 483 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 26 551, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,43 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua